Michael Reynolds er et navn på flere personer:

Skuespillere 
 Michael Reynolds (skuespiller) - Britisk skuespiller kendt for BBC-roller i 1960'erne i The First Churchills
 Mike Reynolds (skuespiller) (født 1930) - Amerikansk stemme skuespiller som specialicerer i anime

Andre 
 Mike Reynolds (arkitekt)